Пайетт (также Пейетт, ):

Топонимы 
 Пейетт — один из округов штата Айдахо, США.
 Пейетт — административный центр округа Пайетт, Айдахо, США.
 Пейетт — река в США.

Фамилия 
 Пайетт, Джеффри (род. 1963) — американский дипломат.
 Пайетт, Франсуа — франкоканадский первопроходец и траппер.
 Пайетт, Жюли (род. 1963) — канадский инженер и астронавт.